Плей-офф НБА 2021 — постсезонный турнир сезона 2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации. Плей-офф начался 22 мая 2021 года, а завершился финалом НБА 20 июля 2021 года. Чемпионом НБА стал «Милуоки Бакс», победивший в шести матчах «Финикс Санз».

Обзор 
 Юта Джаз пятый раз подряд вышла в плей-офф.
 Бруклин Нетс третий раз подряд вышел в плей-офф.
 Финикс Санз вышел в плей-офф впервые с 2010 года.
 Филадельфия Севенти Сиксерс четвёртый раз подряд вышла в плей-офф.
 Лос-Анджелес Клипперс третий раз подряд вышел в плей-офф.
 Денвер Наггетс третий раз подряд вышел в плей-офф.
 Милуоки Бакс пятый раз подряд вышел в плей-офф.
 Майами Хит второй раз подряд вышел в плей-офф.
 Атланта Хокс вышла в плей-офф впервые с 2017 года.
 Нью-Йорк Никс вышел в плей-офф впервые с 2013 года.
 Хьюстон Рокетс пропустил плей-офф впервые за девять лет.
 Оклахома-Сити Тандер пропустила плей-офф впервые за шесть лет.
 Орландо Мэджик пропустил плей-офф впервые за три года.
 Торонто Рэпторс пропустил плей-офф впервые за восемь лет.
 Даллас Маверикс второй раз подряд вышел в плей-офф.
 Портленд Трейл Блэйзерс восьмой раз подряд вышел в плей-офф.
 Бостон Селтикс седьмой раз подряд вышел в плей-офф.
 Лос-Анджелес Лейкерс второй раз подряд вышли в плей-офф.
 Сан-Антонио Спёрс впервые в своей истории пропустил плей-офф два раза подряд.

Формат 
19 ноября 2020 года Совет управляющих НБА утвердил формат сезона 2020/2021 с проведением турнира плей-ин для команд, которые займут места с 7 по 10 включительно в своей конференции. Команды, занявшие 7-е и 8-е места в своей конференции, сыграют матч между собой. Победитель матча будет посеян 7-м в конференции. Проигравший клуб сыграет с победителем матча между 9-й и 10-й командой для определения 8-го посева в конференции. Сам плей-офф пройдет в обычном формате.        

В соответствии с форматом плей-офф НБА, восемь команд с наибольшим количеством побед в каждой конференции выходят в плей-офф. Посевы основаны на месте каждой команды в турнирной таблице. Все серии проводятся до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. Все серии, включая финал НБА, проходят в формате 2-2-1-1-1. В плей-офф конференции преимущество домашней площадки переходит к команде с более высоким уровнем посева. Посев производится на основе места в турнирной таблице каждой команды регулярного сезона в рамках конференции; если две команды имеют одинаковое количество побед и поражений, используются стандартные правила тай-брейка. Посевы конференции игнорируются для финала НБА: преимущество домашней площадки переходит к команде, занявшей более высокое место в общей таблице регулярного сезона, или, если это необходимо, имеющей преимущество по личным встречам в регулярном сезоне.

Квалифицировались в плей-офф 
25 апреля 2021 года Юта Джаз стала первой командой, квалифицировавшейся в плей-офф.

Восточная конференция

Западная конференция

Сетка плей-офф 
Команды, выделенные жирным шрифтом, вышли в следующий раунд. Цифры слева от каждой команды указывают на место команды в конференции, а цифры справа указывают на количество игр, выигранных командой в этом раунде. Чемпионы дивизиона отмечены звёздочкой.

Раунд плей-ин 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)
НБА проведет раунд плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции с 18 по 21 мая. Команда, занявшая 7-е место, сыграет с командой, занявшей 8-е место, победитель займёт 7-е место. Команда, занявшая 9-е место, сыграет с командой, занявшей 10-е место, проигравшая команда завершит участие в турнире. Команда, проигравшая в матче между 7-8-м местом, затем сыграет с победителем матча между 9-10-м местом, победитель этой игры займёт 8-е место, а проигравший завершит участие в турнире.

Плей-ин Восточной конференции

(7) Бостон Селтикс vs. (8) Вашингтон Уизардс

(9) Индиана Пэйсерс vs. (10) Шарлотт Хорнетс

(8) Вашингтон Уизардс vs. (9) Индиана Пэйсерс

Плей-ин Западной конференции

(7) Лос-Анджелес Лейкерс vs. (8) Голден Стэйт Уорриорз

(9) Мемфис Гриззлис vs. (10) Сан-Антонио Спёрс

(8) Голден Стэйт Уорриорз vs. (9) Мемфис Гриззлис

Первый раунд 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

Восточная конференция

(1) Филадельфия Севенти Сиксерс vs. (8) Вашингтон Уизардс

(2) Бруклин Нетс vs. (7) Бостон Селтикс

(3) Милуоки Бакс vs. (6) Майами Хит

(4) Нью-Йорк Никс vs. (5) Атланта Хокс

Западная конференция

(1) Юта Джаз vs. (8) Мемфис Гриззлис 

Это первое противостояние этих двух команд в плей-офф.

(2) Финикс Санз vs. (7) Лос-Анджелес Лейкерс

(3) Денвер Наггетс vs. (6) Портленд Трэйл Блэйзерс

(4) Лос-Анджелес Клипперс vs. (5) Даллас Маверикс

Полуфиналы конференций 
Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА.
 Восточная конференция 
 (1) Филадельфия Севенти Сиксерс vs. (5) Атланта Хокс 

 (2) Бруклин Нетс vs. (3) Милуоки Бакс 

 Западная конференция 
 (1) Юта Джаз vs. (4) Лос-Анджелес Клипперс 

 (2) Финикс Санз vs. (3) Денвер Наггетс 

 Финалы конференций Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА.

Восточная конференция

(3) Милуоки Бакс vs. (5) Атланта Хокс

Западная конференция

(2) Финикс Санз vs. (4) Лос-Анджелес Клипперс

Финал НБА: (Запад 2) Финикс Санз vs. (Восток 3) Милуоки Бакс 

''Примечание: Время начала матчей указано в EDT (UTC−4) как приведено в списке НБА.

Статистика

Примечания

Ссылки 

  

Плей-офф НБА
НБА в сезоне 2020/2021